Breitenhain (Lucka), een Ortsteil van de gemeente Lucka in de Duitse deelstaat Thüringen
 Breitenhain (Neustadt an der Orla), een plaats in de gemeente Neustadt an der Orla in de Duitse deelstaat Thüringen